Municipio de Becker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Becker (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Becker (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Becker (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.